Hourglass () — второй сольный альбом Дейва Гаана, вокалиста британской группы Depeche Mode, выпущенный в Европе 22 октября 2007 года студией Mute Records. В отличие от своего предшественника, Paper Monsters (2003), работа имеет более электронное звучание, что делает её более похожей на типичное звучание Depeche Mode.

Список композиций

Бонус-треки 
Бонус-треки iTunes-издания:
  «Kingdom» (Digitalism Remix) — 5:36
 «Deeper and Deeper» (SHRUBBN!! Dub) — 4:43
 «Use You» (K10K Remix) — 6:03

DVD 
 «Hourglass» (короткий фильм) — 17:52
 «Kingdom» (промовидео) — 4:33
 «Hourglass» (студийные сессии) — 20:03
 «Saw Something»
 «Miracles»
 «Kingdom»
 «A Little Lie»
 «Endless from Hourglass» (студийные сессии) – 3:44

Варианты издания

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Раздел альбома  на официальном сайте Дейва Гаана

Альбомы Mute Records
Альбомы Virgin Records